Bachrach-Barée ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Bachrach-Barée (1863–1943), deutscher Maler und Illustrator
 Hellmut Bachrach-Barée (1898–1964), deutscher Maler